Jan Johansson kan syfta på:
 Jan Johansson (1958–) musiker, kompositör, producent och pedagog
 Jan Johansson (1931−1968), jazzmusiker
 Jan Johansson (glaskonstnär) (1942−2018), svensk glaskonstnär
 Jan Johansson (professor) (1949−)
 Jan "Habo" Johansson (1935−), bandyspelare
 Jan Johansson (schackspelare) (1960−), vinnare av svenska mästerskapet i schack 1989 och sedan 1990 innehavare av schacktiteln internationell mästare
 Jan Töve Johansson (1958−), fotograf och författare

Se även 
 Jan Johansen
 Johannes Johannis